

Entité géographique 
Viguerie peut désigner :
 viguerie, une juridiction administrative médiévale dans des provinces du Midi de la France et en Catalogne ;
 viguerie, depuis 2010, une division administrative en Catalogne.

Patronyme 

 Bernard Viguerie (v.1761-1819), compositeur français ;
 Jean de Viguerie (1935-2019), historien et essayiste français ;
 Véronique de Viguerie (1978-), photojournaliste française.

Voir aussi 
 Novital-Viguerie, ancienne commune de la Haute-Garonne
 Port de la Viguerie, port fluvial à Toulouse

Patronyme français